9-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 9-й меридиан восточной долготы
 9-й меридиан западной долготы

См. также 
 9-я параллель